

Cinéma 
 Le Piège (Until They Get Me), film américain de Frank Borzage, sorti en 1917 ;
 Le Piège (The Highest Bidder), film américain de Wallace Worsley, sorti en 1921 ;
 Le Piège (Past), film tchèque de Martin Frič, sorti en 1950 ;
 Le Piège, film franco-italien de Charles Brabant, sorti en 1958 ;
 Le Piège (Shiiku), film japonais de Nagisa Oshima, sorti en 1961 ;
 Le Piège (The MacKintosh Man), film américano-britannique de John Huston, sorti en 1973 ;
 Le Piège (Tourist Trap), film américain de David Schmoeller, sorti en 1979 ;
 Le Piège (The Soft Kill), film américain de Eli Cohen, sorti en 1994 ;
 Le Piège (House of 9), film américain de Steven R. Monroe, sorti en 2005 ;
 Le Piège (Klopka), film germano-serbo-hongrois de Srdan Golubović, sorti en 2007.

Télévision 
 Le Piège, téléfilm français réalisé par Serge Moati en 1991.
 Le Piège, téléfilm français réalisé par Christian François en 2000.
 Le Piège,  de la saison 4 de la série télévisée Angel diffusé en 2003.
 Le Piège, prime-time de la série télévisée Demain nous appartient en 2019.

Littérature 
 Le Piège, roman d'Emmanuel Bove, publié en 1945.
 Le Piège, roman de Gaëtan Picard, publié en 2007.
 Le Piège : Comment lire le Programme commun, essai politique de Jean-Pierre Soisson, Bernard Stasi et Olivier Stirn.

Peinture 
 Le Piège, tableau de Joan Miró (1924).